Дже́ссика Шульц (; ) — американская кёрлингистка, второй в женской команде США на зимних Олимпийских играх  и  годов. Тренер по кёрлингу.

Биография 
Отец — президент кёрлингового клуба Анкориджа.

Джессика получила образование физиотерапевта в Лейк Сьюпериор колледже.

Начала заниматься кёрлингом в 1997 году.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (2005, , , ), серебро (2007, ).
 : золото ().
  (в составе команды Северной Америки): золото (2014).

 Кёрлинг-команда года в США (): 2005, 2013.

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу США